Syringophilidae — семейство простигматных клещей из надсемейства Cheyletoidea (инфраотряд Eleutherengona). Встречаются повсеместно. Высокоспециализированные паразиты птиц.

Описание 
Микроскопического размера клещи (менее 1 мм), которые являются постоянными облигатными паразитами, населяющими птичьи перья. Живут, питаются и размножаются внутри стержней различных видов перьев (в полости очина). Питаются тканевыми жидкостями птиц, прокалывая их хелицерами. В одном пере может быть около 100 клещей. Все представители семейства имеют заметно удлиненную идиосому со слабо склеротизованной кутикулой и относительно короткие ноги. Сирингофилиды — это моно- или олигоксеновые паразиты; большинство из них связаны с одним видом хозяина или видами одного рода; реже они встречаются на хозяевах, принадлежащим к различным семействам или даже отрядам птиц. Роды сирингофилидов в основном ограничены определенным отрядом или семействам хозяев. Обнаружены на 482 видах птиц из 95 семейств и 24 отрядов.

Систематика 
Описано около 60 родов и более 350 видов (предположительно существует 5000 видов). Семейство было впервые выделено в 1953 году на основании типового рода , ранее входившего в семейство Myobiidae. Согласно традиционным взглядам семейство включают в надсемейство Cheyletoidea из секции Raphignathae в составе инфраотряда Eleutherengona простигматных клещей.
Для фауны бывшего СССР приводилось более 20 видов.

 Apodisyringophilus Skoracki & OConnor, 2010
 Ascetomylla Kethley, 1970
 Aulobia Kethley, 1970
 Aulonastus Kethley, 1970
 Betasyringophiloidus  Skoracki 
 Blaszakia  Skoracki and Sikora
 Bochkovia Skoracki & OConnor, 2010
 Bubophilus J. R. Philips & R. A. Norton, 1978
 Calamincola Casto, 1978
 Castosyringophilus Bochkov & Perez, 2003
 Charadriphilus Bochkov & Chistyakov, 2001
 Chenophila Kethley, 1970
 Ciconichenophilus Skoracki & OConnor, 2010
 Colinophilus Kethley, 1973
 Creagonycha Kethley, 1970
 Dissonus Skoracki, 1999
 Ixobrychiphilus Skoracki, Zmudzinski & Solarczyk, 2017
 Kalamotrypetes S. D. Casto, 1980
 Kethleyana Kivganov, in Kivganov & Sharafat 1995
 Megasyringophilus Fain, Bochkov & Mironov, 2000
 Mironovia Chirov & Kravtsova, 1995
 Neoaulobia Fain, Bochkov & Mironov, 2000
 Neoaulonastus Skoracki, 2004
 Neoaulonastus sidorchukae
 Niglarobia Kethley, 1970
 Peristerophila Kethley, 1970
 Philoxanthornia Kethley, 1970
 Picisyringophilus Skoracki & Oconnor, 2010
 Picobia Haller, 1878
 Procellariisyringophilus Schmidt & Skoracki, 2007 (nom. nov. pro Syringonomus Kethley 1970 non Hope & Murphy, 1969)
 Psittaciphilus Fain, Bochkov & Mironov, 2000
 Selenonycha Kethley, 1970
 Stibarokris Kethley, 1970
 Syringonomus Kethley, 1970
 Syringophiloidus Kethley, 1970
 Syringophilopsis Kethley, 1970
 Syringophilus Heller, 1880
 Syringophilopsis Kethley, 1970
 Tanopicobia Skoracki, Sikora, Jerzak, Hromada, 2020
 Terratosyringophilus Bochkov & Perez, 2003
 Torotrogla Kethley, 1970
 Trypetoptila Kethley, 1970

Примечания

Литература 
 Бочков А. В. Классификация и филогения клещей надсемейства Cheyletoidea (Acari: Prostigmata) // Энтомологическое обозрение. — 2002. — Т. 81, № 2. — С. 488—513.
 Bochkov A. V. & Mironov S. V. 1998: Quill mites of the family Syringophilidae Lavoipierre, 1953 (Acariformes: Prostigmata) parasitic on birds (Aves) of the fauna of the former USSR. — Acarina 6: 3—16.
 Bochkov A. V. & Mironov S. V. 1999: New quill mite species of the family Syringophilidae (Acari: Cheyletoidea) from European part of Russia. — Acarina 7: 35—45.
 Rozsa L. & Moldovan E. 2022. Relationship between body size and sexual size dimorphism in syringophilid quill mites. Parasitology Research. 121; .
 Skoracki M. & Hromada M. (2013) A review of picobiine mites (Acari: Syringophilidae: Picobiinae) parasitising African birds. Folia Parasitologica, 60, 192—212. .
 Skoracki M., Sikora B. & Spicer G. S. (2016). A review of the subfamily Picobiinae Johnston and Kethley, 1973 (Acariformes: Prostigmata: Syringophilidae). Zootaxa 4113(1): 1—95. .

Ссылки 
 An updated checklist of quill mites of the family Syringophilidae (Acariformes: Prostigmata).
 Family Syringophilidae (biolib.cz).

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных